Dötsch oder Doetsch ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Dötsch (1872–1922), österreichischer Politiker (SDAP)
 Alexander Doetsch, eigentlicher Name von Alexander Dreymon (* 1983), deutscher Schauspieler
 Eduard Jakob Doetsch (1812–1866), deutscher Jurist und Politiker
 Franz Dötsch, deutscher Jurist und Richter
 Gustav Doetsch (1892–1977), deutscher Mathematiker
 Hermann Jakob Doetsch (1831–1895), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Bonn
 Hermann Josef Doetsch (1876–1957), deutscher Bürgermeister und Landrat
 Joachim Doetsch (1935–2019), deutscher Fußballspieler
 Jörg Dötsch (* 1965), deutscher Pädiater und Hochschullehrer
 Josef Dötsch (* 1954), deutscher Politiker (CDU)
 Karl Heinrich Doetsch (1910–2003), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Patrick Doetsch (* 1979), deutscher Schauspieler
 Richard Doetsch-Benziger (1877–1958), Schweizer Apotheker, Unternehmer, Mäzen, Bücher- und Kunstsammler
 Walter Dötsch (1909–1987), deutscher Maler
 Werner Doetsch (1926–1992), deutscher Jurist und Verbandsfunktionär
 Wilhelmine Dötsch (1798–1839), deutsche Flötistin, Opernsängerin (Sopran) und Schauspielerin, siehe Wilhelmine von Wrochem

Dötsch steht für:
 Kartoffelpuffer, eine Zubereitungsart für Kartoffeln

Siehe auch:
 Satz von Bernstein-Doetsch